Виленская — еврейская топонимическая фамилия.

Известные носители 
 Виленская, Анна Георгиевна (род. 1969) — российский художник, живописец.
 Виленская, Беатриса Ильинична (1921—2001) — советский библиограф.
 Виленская, Елена Львовна (1913—?) — советский библиограф, педагог.
 Виленская, Софья Константиновна (1918—2000) — советский и российский библиограф и специалист в области информационно-поисковых языков.
 Виленская, Эмилия Самойловна (1909—1988) — советский историк.
 Виленска, Эстер (1918—1975) — израильский политик, депутат кнессета.

См. также